Mărunțișu se poate referi la:
 Mărunțișu, Buzău
 Mărunțișu, Dâmbovița